DMBT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 413 амінокислот, а молекулярна маса — 260 735.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків, диференціація клітин, противірусний захист, альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки